Corvalán ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Corvalán (* 1978), chilenischer Straßenradrennfahrer
 Cristóbal Saavedra Corvalán (* 1990), chilenischer Tennisspieler
 Ernesto Corvalán Nanclares (1918–2006), argentinischer Jurist und Politiker der peronistischen Partido Justicialista
 Luis Corvalán (1916–2010), chilenischer Politiker und Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chiles